Bice ist der Familienname folgender Personen:

 Bo Bice (* 1975), US-amerikanischer Rockmusiker
 Elizabeth Bice, US-amerikanische Opernsängerin (Sopran) und Musikpädagogin
 Olivette Bice (* 1968), Sprinterin aus Vanuatu
 Richard Bice (* 1968), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Stephanie Bice (* 1973), US-amerikanische Politikerin (Republikaner)